Nicușor Constantinescu poate fi:

 Nicușor Constantinescu (regizor)
 Nicușor Constantinescu (politician)